Елевте́р, або Елевфе́р  (, Eleuther) — грецька власна назва.

Особи 
Елевтер (син Аполлона)
Елевтер (син Ліакона)
Елевтер (корибант) — один із корибантів.

Топоніми 
Елевтер (гора) — володіння Мнемосіни, богині пам'яті.
Елевтер (річка) — інша назва річки Нар-ель-Кебір між Фінікією і Сирією.
Елевтери — грецьке місто.

Див. також 
 Елевтерій
 Елевтерна
 Єлевферополь